Micobiota (sustantivo plural, no singular) es un grupo de todos los hongos presentes en una región geográfica particular (por ejemplo, "la micobiota de Irlanda ") o tipo de hábitat (por ejemplo, "la micobiota del cacao").

Micobiota humana 
La micobiota existe en la superficie y en el sistema gastrointestinal de los humanos. Hay hasta sesenta y seis géneros y 184 especies en el tracto gastrointestinal de personas sanas. La mayoría de estos están en los géneros de Candida.

Aunque se encontró que está presente en la piel y en el tracto gastrointestinal en individuos sanos, la micobiota residente normal puede volverse patógena en aquellos que están inmunocomprometidos. Tales infecciones multiespecies conducen a una mayor mortalidad. 

Además, las infecciones adquiridas en el hospital por C. albicans se han convertido en una causa de importantes problemas de salud. Una alta tasa de mortalidad del 40-60% se asocia con infección sistémica. Los mejor estudiados son las especies de Candida debido a su capacidad de convertirse en patógenos en inmunocomprometidos e incluso en hospedadores sanos. Las levaduras también están presentes en la piel, como las especies de Malassezia, donde consumen aceites secretados por las glándulas sebáceas. Pityrosporum (Malassezia) ovale, que depende de los lípidos y se encuentra solo en humanos. P. ovale luego se dividió en dos especies, P. ovale y P. orbiculare, pero las fuentes actuales consideran que estos términos se refieren a una sola especie de hongo, con M. furfur como nombre preferido.

Véase también 

 Funga

Referencias

Otros usos 
 Hay una revista micológica revisada por pares titulada Mycobiota 
Términos de biología
Ecología acuática